Turre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Turre (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Turre (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar